Александер () — прізвище з шотландськими коренями. Походить від англіфікованої форми . Досить поширене у Шотландії, де традиційно найчастіше зустрічається в Гайленді (високогір'я Шотландії).

Відомі носії прізвища:

 Бойд Александер (; 1873—1910) — англійський військовий гідрограф та орнітолог, дослідник басейну озера Чад.
 Денні Александер (;  1972) — британський політик-ліберал.
 Джеймі Александер (, уроджена Джеймі Тарбуш, ;  1984) — американська акторка.
 Джейсон Александер (;  1959) — американський актор.
 Джеффрі Александер (;  1947) — американський соціолог, засновник неофункціоналізму в соціології.
 Джилліан Александер (; 1968—2004) — колишня канадська тенісистка.
 Джордж Александер (; 1858—1918) — англійський театральний актор.
 Дуглас Александер (;  1967) — британський політик-лейборист, міністр міжнародного розвитку Великої Британії (2007—2010).
 Ібен Александер (;  1953) — американський нейрохірург.
 Клер Александер (;  1945) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Кріс Александер (;  1968) — канадський дипломат і політик-консерватор.
 Лайза Александер (;  1968) — канадська синхронна плавчиня, олімпійська медалістка (1996).
 Ламар Александер (;  1940) — американський політик-республіканець, сенатор США з 2003 року від штату Теннессі.
 Монік Александер (;  1982) — американська порноакторка та модель.
 Монті Александер (;  1944) — американський джазовий піаніст і органіст, вокаліст.
 Нік Александер (;  1988) — американський стрибун на лижах з трампліна.
 Петер Александер (; 1926—2011) — австрійський співак, актор, піаніст та пародист.
 Піко Александер (, уроджений Александер Лукаш Йоґалла, ;  1991) — американський актор театру, кіно та телебачення.
 Саша Александер (, ім'я при народженні — Сюзана С. Дробнякович, ;  1973) — американська акторка.
 Семюел Александер (; 1859—1938) — британський філософ-ідеаліст, представник неореалізму.

Примітки